Элийбаввинчу, Элиба-Инчу () — бывшее Ауховское село (хутор) в Казбековском районе Дагестана, ныне не существует.

География 
Расположено к югу от города Хасавюрт, на левом берегу реки Акташ, на границе с Чечнёй.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке сёла — Ленинаул и Калининаул, на западе — села Гиляны и Зандак (Чечня).

История 
Названия переводится с чеченского, как «место, где убили князей». Согласно преданию, на этом месте были убиты кумыкские феодалы, которые пытались закабалить чеченцев-ауховцев. Князья были казнены, а трупы их сожжены на собрании народа. Между сёл Ширча-юрт (ныне Калининаул) и Гильяны (Чечня) находится гора, именуемая «Элий байчъина лам», с чеченского переводится как «Гора, на которой убиты князья». Рядом с местом где располагалось село сохранилось кладбище.

Во время одного из посещений Маадия кумыкские князья пригласили его поехать с ними в Кабарду. А когда они ехали уже обратно они остановились на берегу реки Ямансу, чтобы отдохнуть и совершить вечерние молитвы. А когда Маадий разделся, снял с себя оружие и доспехи и начал молитву братья убили его и бежали в Индри". Сестра Маадия СаьрагӀиз узнала, что брат её убит и вместе со своими людьми ушла в лес, чтобы отомстить убийцам брата.

Через некоторое время кумыкские князья, сознавшись в убийстве, попросили мира и прощения. СаьргӀиз согласилась, и кумыкские князья были приглашены для примирения. Они принесли много подарков все они пришли на место убийства Маадия, где и были прощены. После обряда примирения, на месте жительства СаьргӀиз — было приготовлено угощение. Во время трапезы СаьргӀиз поняла, что князья замыслили что-то нехорошее: сняв с головы платок, она приказала убить всех. Сообщается, что всего было убито 7 князей и 16 узденей. Все оставшиеся, в живых кумыкские князья были изгнаны в село Индри.

У ауховцев существуют две предания, в первом из которых говорится, о том, что те времена кумыкские князья убили ауховца по имени МӀажр, через некоторое время жена МӀажра, по совету ауховских стариков, позвала кумыкских князей к себе мириться. Там, на горе, где жила жена ауховца, кумыкские князья были убиты. С тех пор эта гора называется "Элий баввийна.

Второе предание гласит, что выше села Пхарчхошка жил один ауховец. Он был женат на дочери кумыкского князя. Родные кумычки, недовольные тем, что она, вышла замуж за не своего, пригласили его к себе в гости и убили. Шло время, дети ауховца и кумычки подросли. Жена убитого ауховца пригласила родственников-князей в гости. Здесь, на горе, она при помощи своих сыновей убила этих князей. С тех пор эта гора называется «Элий баввийна (Лам)».

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Дагестана